Okręg Szkolny Białostocki
 Okręg Szkolny Brzeski
 Oracle Service Bus – platforma integracyjna Enterprise Service Bus firmy Oracle Corporation
 OSB (ang. Oriented Strand Board) – rodzaj płyty drewnopochodnej
 O.S.B. (łac. Ordo Sancti Benedicti) – zakon benedyktynów
 Biopsja chirurgiczna (ang. open surgical biopsy), stosowana m.in. przy diagnozowaniu chorób piersi